Die Internazionali di Manerbio – Trofeo Dimmidisì 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. August 2017 in Manerbio stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 178 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 163 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 176 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Manerbio